Schacht ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Schacht (1956–2017), deutsche Schriftstellerin
 Andrew Schacht (* 1973), australischer Beachvolleyballspieler
 Burkhard Schacht, deutscher Fußballtrainer
 Christian Schacht (* 1976), deutscher Sprinter

 Dietmar Schacht (* 1962), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Eduard Schacht (1864–1893), deutscher Theater-Schauspieler und Bühnendichter
 Elisabeth Schacht (* 1958), deutsche Leichtathletin

 Falk Schacht (* 1974), deutscher Musikjournalist
 Friedrich Schacht († 1913), deutscher Kaufmann, siehe Schachtbrunnen (Quedlinburg) 
 Friedrich Gustav von Schacht (1820–1886), deutscher Architekt
 Georg Schacht (1820–nach 1878), deutscher Redakteur und Politiker, MdR
 Gerhard Schacht (1916–1972), deutscher Offizier und Diplomat
 Günther Schacht (1929–2012), deutscher Gewerkschafter und Politiker (CDU)
 Gustav Schacht (1875–1922), deutscher Papierfabrikant
 Harro Schacht (1907–1943), deutscher Marineoffizier

 Heinz Schacht (1909–1987), deutscher Schauspieler und Autor
 Hermann Schacht (1814–1864), deutscher Botaniker
 Hermannus Oosterdijk Schacht (1672–1744), niederländischer Mediziner
 Hjalmar Schacht (1877–1970), deutscher Bankier und Politiker
 Horand Schacht (1908–1972), deutscher Geschichtspädagoge und Hochschullehrer
 Hugo Schacht (1858–1945), deutscher Pfarrer

 Johannes Oosterdijk Schacht (1704–1792), niederländischer Mediziner
 Joseph Schacht (1902–1969), deutscher Orientalist
 Julia Schacht (* 1982), norwegische Schauspielerin
 Kade Schacht (1951–2011), deutscher Journalist
 Karen Schacht (1900–1987), deutsche Malerin
 Konrad Schacht (* 1943), deutscher Sozialwissenschaftler
 Lucas Schacht (1634–1689), niederländischer Mediziner
 Martin Schacht (* 1965), deutscher Autor, Journalist und Regisseur
 Mathias Schacht (* 1977), deutscher Mathematiker
 Mathilde Schacht († 1941), deutsche Theaterschauspielerin und Soubrette
 
 Peter Schacht (1901–1945), deutscher Komponist
 Renate Schacht (1921–1974), deutsche Schauspielerin
 Richard Schacht (* 1941), US-amerikanischer Philosoph
 Roland Schacht (1888–1961), deutscher Autor
 Rudolf Schacht (1900–1974), deutscher Maler
 Sven Schacht (1902–1944), deutscher Journalist

 Ulrich Schacht (1951–2018), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Ulrich Schacht (Politiker) (* 1956), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Valentin Schacht (1540–1607), deutscher Theologe und Hochschullehrer

 Wolfgang Schacht (1939–2011), deutscher Entomologe